Никола́й Иванович Степа́нов:
 Степанов, Николай Иванович (1850 — ?) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Степанов, Николай Иванович (1871—1941) — русский и советский врач.
 Степанов, Николай Иванович (1879—1938) — русский и советский геолог и химик, член-корреспондент АН СССР.
 Степанов, Николай Иванович (1897—1975) — якутский советский сказитель-олонхосут.
 Степанов, Николай Иванович (1927—2008) — водитель, Герой Социалистического Труда.
 Степанов, Николай Иванович (1937—2003) — советский и российский скульптор.
 Степанов, Николай Иванович (род. 1945) — советский и российский музыкант.